SHROOM2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 616 амінокислот, а молекулярна маса — 176 410.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних контактах, щільних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки